Натуральне число 1536
 1536 рік до нашої ери
 1536 рік нашої ери